Sheraton

 Sheraton — одна из крупнейших международных сетей отелей (делит первое место с Hilton).
 Шератон, Томас (1751—1806) — английский дизайнер и (предположительно) изготовитель мебели, в честь которого назван один из её стилей.